Церква Капуцинів — католицька церква капуцинів.

 Церква Капуцинів (Відень)
 Церква Діви Марії Ангельської — Вінниця